Naselja u Sloveniji:

 Vinji Vrh (Brežice, Slovenija), naselje u općini Brežice 
 Vinji Vrh (Šmarješke Toplice, Slovenija), naselje u općini Šmarješke Toplice 
 Vinji Vrh (Šmartno pri Litiji, Slovenija), naselje u općini Šmartno pri Litiji 
 Vinji Vrh pri Semiču, naselje u općini Semič